Henri Arbousset (1908-2011), poète français
 Jean Arbousset (1895-1918), écrivain français
 Thomas Arbousset (1810-1877), pasteur protestant et missionnaire français